Les termes « Yacon » ou « Yakon » peuvent faire référence à :
 la poire de terre (Smallanthus sonchifolius), ou yacón, espèce de plantes ;
 Yakon, ou Yacon, personnage de Dragon Ball.

Voir aussi